O Audioleta é uma mistura de programa de rádio, notícias lidas e entretenimento para crianças. É apresentado por Matheus Signor, Laura Moraes e Maurício Toledo, ambos com 10 anos de idade. E é direcionado a crianças de todas as idades, contudo, foi articulado para um público na faixa dos 10 aos 12 anos. A página e todo seu conteúdo são dispostos de forma gratuita e foram concebidos a partir de um projeto experimental de final de curso na Universidade de Passo Fundo, RS. 

O conteúdo de áudio é renovado toda semana. O programa tem oito minutos no total e nele é feito o resgate de desenhos antigos (mas ainda exibidos na TV) com suas respectivas trilhas sonoras, teste com brinquedos (geralmente aqueles que fazem algum ruído) bonecas famosas que ainda continuam atuais, participação de crianças ouvintes, dicas de jogos e noções de cidadania. 

O próximo passo é o acréscimo de notícias produzidas e enviadas pelas crianças. Uma espécie de satisfação pessoal com produção colaborativa. Tudo em nome do futuro do rádio e da democracia desde a infância.

Ligações externas 
 Página oficial

Sites